Giuseppe Fiamingo – sociologo e politico italiano
Rossella Fiamingo – schermitrice italiana

Pagine correlate
Fiammingo